Greenlawn Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greenlawn Cemetery (Nahant, Massachusetts), NRHP-ID 00000481
 Greenlawn Cemetery (Salem, Massachusetts), NRHP-ID 15000467
 Greenlawn Cemetery (Virginia), NRHP-ID 99000139